Castanet (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Castanet (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Castanet (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje